Tätowierung steht für:
 Tätowierung, ein Motiv, das mit Tinte oder anderen Farbmitteln in die Haut eingebracht wird
 Tätowierung (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1967
 Tätowierung (Drama), Dramas von Dea Loher
 Die Tätowierung, deutsche Übersetzung des japanischen Spielfilms Irezumi vom Regisseur Yasuzō Masumura aus dem Jahr 1966